Adson est un patronyme et un prénom.

Patronyme 

 John Adson (1585-1640), compositeur et musicien britannique.

Prénom

Surnom 

 Adson Ferreira Soares (2000-), footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme